Валландер () — фамилия шведского происхождения.

Известные носители 
 Валландер, Альф (1862—1914) — шведский художник и дизайнер.
 Валландер, Артур Уильям (старший) (1892—1980) — комиссар полиции Нью-Йорка.
 Валландер, Селеста (род. 1961) — американский эксперт по международным отношениям.
 Валландер, Свен (1890—1968) — архитектор.
 Валландер, Сергей Васильевич (1917—1975) — советский учёный в области механики. Член-корреспондент АН СССР.

 Валландер, Курт — вымышленный детектив из романов Хеннинга Манкеля, в экранизациях роль исполнили актёры Рольф Лассгорд, Кристер Хенрикссон и Кеннет Бранаг